Casa consistorial è un nome usato nei paesi ispanofoni per indicare la sede del municipio cittadino:
 Casa consistorial di Avila
 Casa consistorial di Valencia